Lanoraie et Lanoraye peuvent se référer à:

Personnalités 
Louis de Niort-Lanoraye (né vers 1639 à St Maixent l'École (Deux-Sèvres)), soldat dans le Régiment de Carignan-Salières (Cie LaFouille), et seigneur de Lanoraie.

Toponymes 
Lac Lanoraye, un plan d'eau à la tête de la rivière du Malin, dans Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec, dans Canada.
Lanoraie, une municipalité du Québec (Canada), située dans la municipalité régionale de comté D'Autray, dans la région administrative de Lanaudière.